Savé – miasto w Beninie
 Save – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Pireneje Wysokie, Gers i Górna Garonna, dopływ rzeki Garonny
 Save – rzeka w Mozambiku
 SAVE – polecenie systemu CP/M
 Save – w baseballu statystyka dla relief pitchera